Briula (griechisch Βρίουλα) ist

 Briula (Phrygien), eine antike Stadt in Phrygien am Oberlauf des Mäander, heute Billara bei Gencelli, östlich von Kuyucak in der Türkei
 Titularbistum Briula, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche